Служанка — прислуга.

Кино и театр
 «Служанка» — фильм 1960 года, режиссёр — Ким Ги Ён. 
 «Служанка» () — телевизионный фильм режиссёра Иэна Тойнтона, вышедший в 1991 году.
 «» () — американский телевизионный фильм режиссёра Сьюзен Зейделман, вышедший в 1999 году.
 «» () — чилийский фильм режиссёра Себастьяна Сильвы, вышедший в 2009 году.
 «» () — южнокорейский фильм режиссёра , вышедший в 2010 году. Фильм-участник каннского кинофестиваля 2010.
 «Служанка» () — южнокорейский фильм режиссёра Пак Чхан Ука, вышедший в 2016 году.
 «Служанка-госпожа» () — опера-буффа Джованни Перголези на либретто Дженнарио Федерико.

Литература
 Служанка Франсуаза () — персонаж цикла романов Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».

См. также 

 
 
 «Слуги правосудия», или «Служанка правосудия».
 «Дама, пишущая письмо, со своей служанкой»
 «Мнимая служанка»
 «Папа, мама, служанка и я»
 «», или «История служанки».
 «Убийца служанок»
 «Хозяйка и служанка»
 Горничная
 Коломбина
 Субретка